«Партизанская эскадрилья» () — югославская военная драма, снятая режиссёром Хайрудином «Шибой» Крвавацем в 1979 году на киностудии «Босна филм».

Премьера фильма состоялась 16 июля 1979.

Сюжет 
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в Югославии. 1942 год. Отважные югославские партизаны успешно противостоят немецким оккупантам. Лишь удары вражеской авиации, которая на тот момент уже полностью господствует в небе Югославии, не даёт возможности развить успехи.

Они решают создать собственную авиацию, но для этого им необходимо захватить фашистские самолеты. Под командованием майора Драгана партизаны начинают формировать собственную партизанскую эскадрилью.

В начале она состоит из 2-х стареньких бипланов. Есть мастера-пилоты, которые героически сражаются с асами люфтваффе, не обращая внимание на потери.

И уже совсем скоро югославская партизанская эскадрилья начинает наводить страх и ужас на оккупантов, лишив их возможности свободно передвигаться по захваченной территории…

В ролях 
 Беким Фехмию — майор Драган
 Бата Живоинович — Вук
 Любиша Самарджич — Жаре
 Радош Баич — Далибор
 Радко Полич — Людвиг Клауберг
 Бранко Плеша — фон Норден
 Фарук Беголли — поручик Бегович
 Бранко Джурич — Славен
 Йорданчо Чевревски — Зеко
 Злата Петкович — Елена
 Алйоша Вучкович — Борис
 Суада Авдич — Милия
 Люба Тадич — командир партизан
 Петер Карстен — немецкий генерал

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Югославии
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о партизанах
Военные фильмы Югославии
Фильмы о лётчиках
Фильмы Хайрудина Крваваца
Фильмы на сербском языке